Карабута́к () — село в Айтекебийском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Карабутакского сельского округа. Находится примерно в 59 км к юго-западу от центра села Комсомольское, неподалёку от впадения реки Карабутак в реку Иргиз. Код КАТО — 153453100.

История 
В 1848 году в ходе Аральской экспедиции А. И. Бутакова был основан форт возле места слияния рек Карабутак и Иргиз. Расположенное на пути от Орска до форта Раим, новое укрепление должно было способствовать утверждению и продвижению Российской империи в направлении Аральского моря. Закладка состоялась 13—14 мая 1848 года под руководством штабс-капитана К. И. Герна. Возведённое укрепление получило название Кара-Бутак. 24 декабря за успешное выполнение работ Герн был награждён орденом Святой Анны 2-й степени.

В Кара-Бутаке разместился небольшой гарнизон, прибывший вместе с экспедицией Бутакова. В числе солдат, сопровождавших экспедицию, был Тарас Шевченко, сделавший несколько акварельных зарисовок нового укрепления.

Во второй половине XIX века через форт Кара-Бутак была проложена дорога Орск — Ак-Мечеть (сейчас Кызылорда). В конце XIX века Кара-Бутак стал торговым городком Иргизского уезда. К этому времени были построены училище и больница. В начале XX века село стало центром новообразованной Карабутакской волости.

К началу 1960-х годов форт был полностью разрушен, а современное село находится на достаточно значительном удалении от него

Население 

В 1910 году в селе имелось 55 дворов и 314 жителей.

В 1999 году население села составляло 3892 человека (1886 мужчин и 2006 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 2601 человек (1269 мужчин и 1332 женщины).

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа, носящая имя Тараса Шевченко, библиотека и сельский музей. При школе организован кружок украинской культуры.

Уроженцы 
 Куанышалин, Жасарал Минажадинович — казахстанский общественный деятель

В изобразительном искусстве 
Помимо нескольких изображений форта Кара-Бутак, Шевченко изобразил Джангис-агач — одинокое дерево, росшее неподалёку от форта. По данным шевченковеда Леонида Большакова, местные жители долгое время в память о Шевченко почитали дерево как священное, однако в 1950-е годы оно было уничтожено ударом молнии.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Айтекебийского района